

Persone 
 Iosif Vissarionovič Džugašvili, meglio conosciuto come Iosif Stalin, o anche Giuseppe, (1879-1953) – politico, rivoluzionario e dittatore sovietico bolscevico
 Vasilij Iosifovič Džugašvili, noto anche come Vasilij Stalin (1921-1962) – generale sovietico, figlio di Iosif Stalin
 Svetlana Allilueva, nata Svetlana Iosifovna Stalina (1926-2011) – scrittrice sovietica naturalizzata statunitense
 Christoph Friedrich von Stälin (1805-1873) – bibliotecario e storico tedesco
 J. Stalin (1987) – rapper statunitense
 M. K. Stalin (1953) – politico indiano

Cinema e televisione 
 Stalin – film del 1992 diretto da Ivan Passer
 Stalin – film del 2006 diretto da AR Murugadoss
 Stalin – miniserie televisiva britannica del 1990

Geografia 
 Qyteti Stalin – nome con cui era conosciuta dal 1950 al 1990 la città albanese di Kuçovë
 Stalino – nome con cui era conosciuta dal 1924 al 1961 la città ucraina di Donec'k

Altro 
 Stalin – nome proprio di persona
 Premio Stalin – onorificenza dell'Unione Sovietica conferita nel periodo dal 1941 al 1954
 Linea Stalin – linea di fortificazioni sovietiche della seconda guerra mondiale
 Iosif Stalin – serie di carri armati pesanti sovietici della seconda guerra mondiale